Ferstl ist der Familienname folgender Personen:

 Carola Ferstl (* 1968), deutsche Fernsehmoderatorin und Sachbuchautorin
 Eberhard Ferstl (1933–2019), deutscher Hockeyspieler
 Emil Ferstl (1904–1972), deutscher Musiker, Komponist und Filmkomponist
 Erich Ferstl (* 1934), deutscher Filmmusik-Komponist
 Ernst Ferstl (* 1955), österreichischer Lehrer und Autor
 Josef Ferstl (* 1988), deutscher Skirennläufer
 Josef Ferstl von Förstenau (1820–1883), österreichischer Mediziner und Geologe
 Karl Ferstl (* 1945), österreichischer Segelsportler
 Konstantin Ferstl (* 1983), deutscher Regisseur, Autor und Musiker
 Paul Ferstl (* 1981), österreichischer Schriftsteller, Wissenschaftler, Hochschullehrer, Wissenschaftsverleger
 Sepp Ferstl (* 1954), deutscher Skirennläufer
 Siegfried Ferstl (* 1967), deutscher Triathlet

Siehe auch:
 Ferstel